Der Kanton Bavans ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 71 Gemeinden aus den Arrondissements Besançon und Montbéliard. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen mit Bavans als Hauptort (frz.: bureau centralisateur).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 71 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion  Chaux-lès-Clerval und Pays de Clerval → Pays-de-Clerval

2017: Fusion Clerval und Santoche → Pays de Clerval

2016: Fusion Sancey-le-Grand und Sancey-le-Long → Sancey

Politik 

Bavans